Amphiktyon () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Amphiktyon (Attika), König von Athen
 Amphiktyon (Eponym), Stifter der delphisch-pylischen Amphiktyonie